Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Emilio Benfele Álvarez che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e David Škoch 6-2, 63-7, 7-610.

Teste di serie 

 Travis Parrott /  Rogier Wassen (primo turno)
 Jaroslav Levinský /  David Škoch (finale)

 Óscar Hernández /  Albert Portas (primo turno)
 Juan Ignacio Carrasco /  Andrés Schneiter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2004